Nuevas Manufacturas (MNF), empresa de disseny creada per Pedro Miralles Claver
 Mesa Nacional Falangista, partit polític d'Espanya
 Front Nacional Mizo (del seu nom en anglès Mizo National Front), partit polític de Mizoram (Índia)